Хазано́вский — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Хазановский, Израиль Самойлович (1901—1985) — советский архитектор.
 Хазановский, Михаил Нахманович (1912—1990) — советский художник-график, плакатист.

См. также 
 Хазан
 Хазанов
 Хазанкин
 Хазанович
 Хазанавичус